Jméno a příjmení Václav Ježek nese více osob:
 Václav Ježek (1923–1995) – československý fotbalový trenér
 Václav Ježek (cyklista) (* 1977) – český cyklistický závodník
 Václav Ježek (hudebník) (* 1961) – český baskytarista a zpěvák